Pyrosoma är ett släkte av ryggsträngsdjur. Pyrosoma ingår i familjen Pyrosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Salper
Pyrosoma